Досов — фамилия; имеет женскую форму Досова.
 Досов, Абилкаир Искакович (1899—1938) — советский партийный и государственный деятель.
 Досов, Искандар (1916—1976) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.